Kowiesy bezeichnet Orte in Polen:
 Kowiesy (Powiat Skierniewicki), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź, siehe Gmina Kowiesy
 Kowiesy (Bielany), ein Dorf der Gmina Bielany im Powiat Sokołowski der Woiwodschaft Masowien
 Kowiesy, ein Dorf der Gmina Mszczonów im Powiat Żyrardowski der Woiwodschaft Masowien